Anna van Kleef (1515-1557), koningin van Engeland in 1540
Anna van Kleef (1552-1632), dochter van hertog Willem V van Kleef en Maria van Oostenrijk